Mittagsberg bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen des Berges Poledník im tschechischen Böhmerwald
 den deutschen Namen des Berges Smogornia im Riesengebirge

Siehe auch:
 Mittagberg